Duncan Cameron peut se référer à :

 Duncan Cameron Fraser (1845-1910), homme politique canadien ;
 Duncan Cameron (1971),  pilote automobile britannique.